Di seguito una lista di asteroidi dal numero 37001 al 38000 con data di scoperta e scopritore.

37001-37100 

|-
| 37001 -
| 
| 3 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37002 -
| 
| 3 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37003 -
| 
| 6 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37004 -
| 
| 6 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37005 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37006 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37007 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37008 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37009 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37010 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37011 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37012 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37013 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37014 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37015 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37016 -
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37017 -
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37018 -
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37019 Jordansteckloff
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37020 -
| 
| 6 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 37021 -
| 
| 21 ottobre 2000
| K. Korlević
|-
| 37022 Robertovittori
| 
| 22 ottobre 2000
| F. Manca, G. Ventre
|-
| 37023 -
| 
| 22 ottobre 2000
| K. Korlević
|-
| 37024 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37025 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37026 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37027 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37028 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37029 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37030 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37031 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37032 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37033 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37034 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37035 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37036 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37037 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37038 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37039 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37040 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37041 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37042 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37043 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37044 Papymarcel
| 
| 27 ottobre 2000
| J.-C. Merlin
|-
| 37045 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37046 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37047 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37048 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37049 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37050 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37051 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37052 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37053 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37054 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37055 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37056 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37057 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37058 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37059 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37060 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37061 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37062 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37063 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37064 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37065 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37066 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37067 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37068 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37069 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37070 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37071 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37072 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37073 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37074 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37075 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37076 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37077 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37078 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37079 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37080 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37081 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37082 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37083 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37084 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37085 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37086 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37087 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37088 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37089 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37090 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37091 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37092 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37093 -
| 
| 31 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37094 -
| 
| 31 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37095 -
| 
| 31 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37096 -
| 
| 31 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37097 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37098 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37099 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37100 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|}

37101-37200 

|-
| 37101 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37102 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37103 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37104 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37105 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37106 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37107 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37108 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37109 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37110 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37111 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37112 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37113 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37114 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37115 -
| 
| 29 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37116 -
| 
| 29 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 37117 Narcissus
| 
| 1 novembre 2000
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37118 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37119 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37120 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37121 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37122 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37123 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37124 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37125 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37126 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37127 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37128 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37129 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37130 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37131 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37132 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37133 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37134 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37135 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37136 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37137 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37138 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37139 -
| 
| 1 novembre 2000
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37140 -
| 
| 1 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37141 Povolný
| 
| 2 novembre 2000
| P. Pravec
|-
| 37142 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37143 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37144 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37145 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37146 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37147 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37148 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37149 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37150 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37151 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37152 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37153 -
| 
| 3 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37154 -
| 
| 8 novembre 2000
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37155 -
| 
| 5 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37156 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37157 -
| 
| 2 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37158 -
| 
| 9 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37159 -
| 2000 WX
| 17 novembre 2000
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37160 -
| 
| 19 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37161 -
| 
| 20 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37162 -
| 
| 22 novembre 2000
| G. Hug
|-
| 37163 Huachucaclub
| 
| 19 novembre 2000
| J. Medkeff, D. Healy
|-
| 37164 -
| 
| 22 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37165 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37166 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37167 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37168 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37169 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37170 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37171 -
| 
| 23 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37172 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37173 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37174 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37175 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37176 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37177 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37178 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37179 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37180 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37181 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37182 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37183 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37184 -
| 
| 27 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37185 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37186 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37187 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37188 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37189 -
| 
| 23 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37190 -
| 
| 28 novembre 2000
| C. W. Juels
|-
| 37191 -
| 
| 19 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37192 -
| 
| 19 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37193 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37194 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37195 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37196 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37197 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37198 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37199 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37200 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|}

37201-37300 

|-
| 37201 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37202 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37203 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37204 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37205 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37206 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37207 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37208 -
| 
| 27 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37209 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37210 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37211 -
| 
| 20 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37212 -
| 
| 16 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37213 -
| 
| 17 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37214 -
| 
| 19 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37215 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37216 -
| 
| 19 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37217 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37218 Kimyoonyoung
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37219 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37220 -
| 
| 21 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37221 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37222 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37223 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37224 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37225 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37226 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37227 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37228 -
| 
| 23 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37229 -
| 
| 23 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37230 -
| 
| 28 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37231 -
| 
| 29 novembre 2000
| NEAT
|-
| 37232 -
| 
| 30 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37233 -
| 
| 30 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37234 -
| 
| 30 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37235 -
| 
| 30 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37236 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37237 -
| 
| 20 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37238 -
| 
| 24 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37239 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37240 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37241 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37242 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37243 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37244 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37245 -
| 
| 26 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37246 -
| 
| 27 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37247 -
| 
| 30 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37248 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37249 -
| 
| 17 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37250 -
| 
| 30 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37251 -
| 
| 29 novembre 2000
| Spacewatch
|-
| 37252 -
| 
| 27 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 37253 -
| 
| 18 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37254 -
| 
| 18 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37255 -
| 
| 18 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37256 -
| 
| 19 novembre 2000
| LONEOS
|-
| 37257 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37258 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37259 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37260 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37261 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37262 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37263 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37264 -
| 
| 1 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37265 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37266 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37267 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37268 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37269 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37270 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37271 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37272 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37273 -
| 
| 5 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37274 -
| 
| 5 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37275 -
| 
| 5 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37276 -
| 
| 5 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37277 -
| 2000 YJ
| 16 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37278 -
| 
| 20 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37279 Hukvaldy
| 
| 22 dicembre 2000
| P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 37280 -
| 
| 28 dicembre 2000
| J. V. McClusky
|-
| 37281 -
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37282 -
| 
| 28 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37283 -
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37284 -
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37285 -
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37286 -
| 
| 28 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37287 -
| 
| 28 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 37288 -
| 
| 22 dicembre 2000
| NEAT
|-
| 37289 -
| 
| 29 dicembre 2000
| LONEOS
|-
| 37290 -
| 
| 22 dicembre 2000
| NEAT
|-
| 37291 -
| 
| 5 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37292 -
| 
| 4 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37293 -
| 
| 4 gennaio 2001
| LONEOS
|-
| 37294 -
| 
| 19 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37295 -
| 
| 21 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37296 -
| 
| 19 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37297 -
| 
| 26 gennaio 2001
| NEAT
|-
| 37298 -
| 
| 19 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 37299 -
| 
| 1 febbraio 2001
| LONEOS
|-
| 37300 -
| 
| 13 febbraio 2001
| LINEAR
|}

37301-37400 

|-
| 37301 -
| 
| 13 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 37302 -
| 
| 2 marzo 2001
| NEAT
|-
| 37303 -
| 
| 15 marzo 2001
| Spacewatch
|-
| 37304 -
| 
| 15 marzo 2001
| NEAT
|-
| 37305 -
| 
| 24 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 37306 -
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 37307 -
| 
| 13 giugno 2001
| NEAT
|-
| 37308 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 37309 Pajuelo
| 
| 20 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 37310 -
| 
| 29 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 37311 -
| 
| 14 agosto 2001
| NEAT
|-
| 37312 -
| 
| 13 agosto 2001
| NEAT
|-
| 37313 Paolocampaner
| 2001 QC
| 16 agosto 2001
| M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 37314 -
| 2001 QP
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37315 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37316 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37317 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37318 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37319 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37320 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37321 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37322 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37323 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37324 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37325 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37326 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37327 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37328 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37329 -
| 
| 23 agosto 2001
| NEAT
|-
| 37330 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37331 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37332 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37333 -
| 
| 27 agosto 2001
| NEAT
|-
| 37334 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37335 -
| 
| 20 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 37336 -
| 2001 RM
| 6 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37337 -
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37338 -
| 
| 11 settembre 2001
| LONEOS
|-
| 37339 -
| 
| 11 settembre 2001
| LONEOS
|-
| 37340 -
| 
| 12 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37341 -
| 
| 16 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37342 -
| 
| 16 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37343 -
| 
| 16 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37344 -
| 
| 16 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37345 -
| 
| 17 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37346 -
| 
| 17 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 37347 -
| 
| 22 settembre 2001
| NEAT
|-
| 37348 -
| 
| 27 settembre 2001
| NEAT
|-
| 37349 Lynnaequick
| 
| 17 settembre 2001
| LONEOS
|-
| 37350 -
| 
| 9 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37351 -
| 
| 14 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37352 -
| 
| 13 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37353 -
| 
| 13 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37354 -
| 
| 13 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37355 -
| 
| 14 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37356 -
| 
| 14 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37357 -
| 
| 12 ottobre 2001
| NEAT
|-
| 37358 -
| 
| 18 ottobre 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37359 -
| 
| 25 ottobre 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 37360 -
| 
| 18 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37361 -
| 
| 17 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37362 -
| 
| 18 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37363 -
| 
| 19 ottobre 2001
| NEAT
|-
| 37364 -
| 
| 22 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37365 -
| 
| 23 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37366 -
| 
| 23 ottobre 2001
| LINEAR
|-
| 37367 -
| 2001 VC
| 6 novembre 2001
| NEAT
|-
| 37368 -
| 2001 VR
| 7 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37369 -
| 2001 VV
| 6 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37370 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37371 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37372 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37373 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37374 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37375 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37376 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37377 -
| 
| 9 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37378 -
| 
| 12 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37379 -
| 
| 15 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37380 -
| 
| 15 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37381 -
| 
| 12 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37382 -
| 
| 12 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37383 -
| 
| 13 novembre 2001
| NEAT
|-
| 37384 -
| 
| 18 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37385 -
| 
| 17 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37386 -
| 
| 17 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37387 -
| 
| 17 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37388 -
| 
| 17 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37389 -
| 
| 17 novembre 2001
| LINEAR
|-
| 37390 -
| 
| 30 novembre 2001
| J. V. McClusky
|-
| 37391 Ebre
| 2001 XB
| 1 dicembre 2001
| J. Nomen
|-
| 37392 Yukiniall
| 
| 10 dicembre 2001
| T. Pauwels, H. M. J. Boffin
|-
| 37393 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37394 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37395 -
| 
| 11 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37396 -
| 
| 9 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37397 -
| 
| 9 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37398 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37399 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37400 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|}

37401-37500 

|-
| 37401 -
| 
| 11 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37402 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37403 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37404 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37405 -
| 
| 10 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37406 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37407 -
| 
| 11 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37408 -
| 
| 13 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37409 -
| 
| 13 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37410 -
| 
| 13 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37411 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37412 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37413 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37414 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37415 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37416 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37417 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37418 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37419 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37420 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37421 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37422 -
| 
| 13 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37423 -
| 
| 14 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37424 -
| 
| 19 dicembre 2001
| C. W. Juels
|-
| 37425 -
| 
| 19 dicembre 2001
| C. W. Juels
|-
| 37426 -
| 
| 18 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37427 -
| 
| 18 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37428 -
| 
| 17 dicembre 2001
| NEAT
|-
| 37429 -
| 
| 17 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37430 -
| 
| 19 dicembre 2001
| LINEAR
|-
| 37431 -
| 
| 4 gennaio 2002
| NEAT
|-
| 37432 Piszkéstető
| 
| 11 gennaio 2002
| K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 37433 -
| 
| 8 gennaio 2002
| NEAT
|-
| 37434 -
| 
| 8 gennaio 2002
| NEAT
|-
| 37435 -
| 2111 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37436 -
| 2201 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37437 -
| 2576 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37438 -
| 2599 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37439 -
| 2610 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37440 -
| 2612 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37441 -
| 2700 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37442 -
| 2722 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37443 -
| 2788 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37444 -
| 2793 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37445 -
| 3056 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37446 -
| 4067 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37447 -
| 4162 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37448 -
| 4218 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37449 -
| 4235 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37450 -
| 4257 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37451 -
| 4280 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37452 Spirit
| 4282 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37453 -
| 4311 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37454 -
| 4636 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37455 -
| 4727 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37456 -
| 4790 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37457 -
| 4793 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37458 -
| 5008 P-L
| 22 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37459 -
| 6037 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37460 -
| 6102 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37461 -
| 6112 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37462 -
| 6293 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37463 -
| 6338 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37464 -
| 6352 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37465 -
| 6618 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37466 -
| 6727 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37467 -
| 6753 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37468 -
| 6782 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37469 -
| 6833 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37470 -
| 6834 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37471 Popocatepetl
| 7082 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37472 -
| 7613 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37473 -
| 9066 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37474 -
| 9618 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37475 -
| 1038 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37476 -
| 1107 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37477 -
| 1110 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37478 -
| 1120 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37479 -
| 1130 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37480 -
| 1149 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37481 -
| 1209 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37482 -
| 2114 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37483 -
| 2125 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37484 -
| 2174 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37485 -
| 2211 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37486 -
| 2282 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37487 -
| 3150 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37488 -
| 3203 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37489 -
| 4396 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37490 -
| 1082 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37491 -
| 1112 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37492 -
| 1115 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37493 -
| 1171 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37494 -
| 1174 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37495 -
| 1226 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37496 -
| 1287 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37497 -
| 1330 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37498 -
| 1507 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37499 -
| 2033 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37500 -
| 2118 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

37501-37600 

|-
| 37501 -
| 2130 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37502 -
| 2257 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37503 -
| 2288 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37504 -
| 3052 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37505 -
| 3062 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37506 -
| 3107 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37507 -
| 3141 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37508 -
| 3190 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37509 -
| 3192 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37510 -
| 3235 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37511 -
| 3303 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37512 -
| 4197 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37513 -
| 5068 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37514 -
| 1118 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37515 -
| 2008 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37516 -
| 2027 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37517 -
| 2134 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37518 -
| 2410 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37519 Amphios
| 3040 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37520 -
| 3193 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37521 -
| 3280 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37522 -
| 3367 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37523 -
| 4076 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37524 -
| 4375 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37525 -
| 5127 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37526 -
| 5721 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37527 -
| 
| 26 ottobre 1971
| L. Kohoutek
|-
| 37528 -
| 1975 SX
| 30 settembre 1975
| S. J. Bus
|-
| 37529 -
| 
| 12 marzo 1977
| H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 37530 Dancingangel
| 
| 11 settembre 1977
| N. S. Chernykh
|-
| 37531 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37532 -
| 
| 6 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37533 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 37534 -
| 
| 16 marzo 1980
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 37535 -
| 1981 DP
| 28 febbraio 1981
| S. J. Bus
|-
| 37536 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37537 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37538 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37539 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37540 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37541 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37542 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37543 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37544 -
| 
| 6 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37545 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37546 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37547 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37548 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37549 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37550 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37551 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37552 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37553 -
| 
| 3 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37554 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37555 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 37556 Svyaztie
| 
| 28 agosto 1982
| N. S. Chernykh, B. G. Marsden
|-
| 37557 -
| 1984 JR
| 9 maggio 1984
| J. Gibson
|-
| 37558 -
| 
| 22 settembre 1984
| H. Debehogne
|-
| 37559 -
| 1985 UR
| 20 ottobre 1985
| A. Mrkos
|-
| 37560 -
| 
| 29 agosto 1986
| H. Debehogne
|-
| 37561 Churgym
| 1988 CR
| 13 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 37562 -
| 1988 MA
| 16 giugno 1988
| E. F. Helin
|-
| 37563 -
| 
| 16 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 37564 -
| 
| 13 ottobre 1988
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 37565 -
| 
| 3 novembre 1988
| T. Fujii, K. Watanabe
|-
| 37566 -
| 
| 3 aprile 1989
| E. W. Elst
|-
| 37567 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 37568 -
| 1989 TP
| 4 ottobre 1989
| E. F. Helin
|-
| 37569 -
| 1989 UG
| 23 ottobre 1989
| Y. Oshima
|-
| 37570 -
| 
| 25 ottobre 1989
| Y. Oshima
|-
| 37571 -
| 
| 25 ottobre 1989
| Y. Oshima
|-
| 37572 -
| 
| 30 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 37573 Enricocaruso
| 
| 23 ottobre 1989
| F. Börngen
|-
| 37574 -
| 
| 25 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 37575 -
| 
| 20 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 37576 -
| 
| 24 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 37577 -
| 1990 RG
| 14 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 37578 -
| 
| 15 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 37579 -
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 37580 -
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 37581 -
| 
| 16 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 37582 Faraday
| 
| 12 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37583 Ramonkhanna
| 
| 13 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37584 Schleiden
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37585 -
| 
| 15 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 37586 -
| 
| 23 gennaio 1991
| M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| 37587 -
| 
| 14 febbraio 1991
| E. F. Helin
|-
| 37588 Lynnecox
| 
| 15 aprile 1991
| C. S. Shoemaker
|-
| 37589 -
| 
| 9 luglio 1991
| E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 37590 -
| 
| 13 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 37591 -
| 
| 10 ottobre 1991
| K. J. Lawrence
|-
| 37592 Pauljackson
| 
| 3 ottobre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37593 -
| 1991 UJ
| 18 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 37594 -
| 
| 29 ottobre 1991
| Spacewatch
|-
| 37595 -
| 
| 29 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 37596 Cotahuasi
| 
| 9 novembre 1991
| E. W. Elst
|-
| 37597 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 37598 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 37599 -
| 
| 3 marzo 1992
| UESAC
|-
| 37600 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|}

37601-37700 

|-
| 37601 Vicjen
| 
| 3 aprile 1992
| C. S. Shoemaker
|-
| 37602 -
| 
| 24 aprile 1992
| Spacewatch
|-
| 37603 -
| 
| 24 aprile 1992
| Spacewatch
|-
| 37604 -
| 
| 26 luglio 1992
| E. W. Elst
|-
| 37605 -
| 
| 2 agosto 1992
| H. E. Holt
|-
| 37606 -
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 37607 Regineolsen
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 37608 Löns
| 
| 24 settembre 1992
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 37609 LaVelle
| 
| 25 novembre 1992
| C. S. Shoemaker
|-
| 37610 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37611 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37612 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37613 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37614 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37615 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37616 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 37617 -
| 
| 12 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 37618 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 37619 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 37620 -
| 
| 16 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 37621 -
| 
| 18 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 37622 -
| 
| 20 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 37623 Valmiera
| 
| 15 settembre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37624 -
| 
| 14 settembre 1993
| H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 37625 -
| 
| 16 settembre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37626 -
| 
| 19 settembre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37627 Lucaparmitano
| 1993 TD
| 11 ottobre 1993
| V. S. Casulli
|-
| 37628 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37629 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37630 Thomasmore
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37631 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37632 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37633 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37634 -
| 1993 UZ
| 19 ottobre 1993
| E. F. Helin
|-
| 37635 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. F. Helin
|-
| 37636 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37637 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 37638 -
| 1993 VB
| 6 novembre 1993
| R. H. McNaught
|-
| 37639 -
| 
| 11 novembre 1993
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 37640 Luiginegrelli
| 1993 WF
| 20 novembre 1993
| V. S. Casulli
|-
| 37641 -
| 
| 15 gennaio 1994
| T. Kobayashi
|-
| 37642 -
| 
| 6 gennaio 1994
| Spacewatch
|-
| 37643 -
| 
| 7 gennaio 1994
| Spacewatch
|-
| 37644 -
| 
| 16 gennaio 1994
| E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 37645 Chebarkul
| 
| 8 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 37646 Falconscott
| 
| 8 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 37647 -
| 
| 15 marzo 1994
| T. Kobayashi
|-
| 37648 -
| 
| 9 marzo 1994
| E. W. Elst
|-
| 37649 -
| 1994 FC
| 19 marzo 1994
| R. H. McNaught
|-
| 37650 -
| 1994 FP
| 21 marzo 1994
| R. H. McNaught
|-
| 37651 -
| 1994 GX
| 3 aprile 1994
| G. J. Garradd
|-
| 37652 -
| 
| 4 maggio 1994
| C. W. Hergenrother, T. B. Spahr
|-
| 37653 -
| 
| 3 maggio 1994
| Spacewatch
|-
| 37654 -
| 
| 4 maggio 1994
| Spacewatch
|-
| 37655 Illapa
| 1994 PM
| 1 agosto 1994
| C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 37656 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37657 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37658 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37659 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37660 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37661 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37662 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37663 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37664 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 37665 -
| 
| 3 settembre 1994
| E. W. Elst
|-
| 37666 -
| 
| 28 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 37667 -
| 
| 28 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 37668 -
| 
| 28 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 37669 -
| 
| 2 ottobre 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37670 -
| 
| 10 ottobre 1994
| Spacewatch
|-
| 37671 -
| 
| 31 ottobre 1994
| PCAS
|-
| 37672 -
| 1994 VC
| 1 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 37673 -
| 
| 28 novembre 1994
| Spacewatch
|-
| 37674 -
| 
| 2 dicembre 1994
| Spacewatch
|-
| 37675 -
| 
| 6 gennaio 1995
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 37676 -
| 
| 29 gennaio 1995
| Spacewatch
|-
| 37677 -
| 
| 3 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 37678 McClure
| 
| 3 febbraio 1995
| D. J. Asher
|-
| 37679 -
| 
| 22 febbraio 1995
| Spacewatch
|-
| 37680 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 37681 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 37682 -
| 
| 4 aprile 1995
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37683 Gustaveeiffel
| 1995 KK
| 19 maggio 1995
| V. S. Casulli
|-
| 37684 -
| 1995 NE
| 1 luglio 1995
| Spacewatch
|-
| 37685 -
| 
| 22 luglio 1995
| Spacewatch
|-
| 37686 -
| 
| 22 luglio 1995
| Spacewatch
|-
| 37687 Chunghikoh
| 
| 30 agosto 1995
| R. Weber
|-
| 37688 -
| 
| 18 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37689 -
| 
| 27 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37690 -
| 
| 17 ottobre 1995
| Spacewatch
|-
| 37691 -
| 
| 21 ottobre 1995
| Spacewatch
|-
| 37692 Loribragg
| 1995 VX
| 12 novembre 1995
| AMOS
|-
| 37693 -
| 
| 15 novembre 1995
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37694 -
| 
| 26 novembre 1995
| Kleť
|-
| 37695 -
| 
| 16 novembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37696 -
| 
| 18 novembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37697 -
| 
| 16 dicembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37698 -
| 
| 18 dicembre 1995
| Spacewatch
|-
| 37699 Santini-Aichl
| 
| 13 gennaio 1996
| J. Tichá, M. Tichý
|-
| 37700 -
| 
| 10 gennaio 1996
| AMOS
|}

37701-37800 

|-
| 37701 -
| 
| 13 gennaio 1996
| Spacewatch
|-
| 37702 -
| 
| 20 gennaio 1996
| Spacewatch
|-
| 37703 -
| 
| 11 febbraio 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37704 -
| 
| 12 marzo 1996
| Spacewatch
|-
| 37705 -
| 
| 15 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 37706 Trinchieri
| 1996 RN
| 8 settembre 1996
| V. Giuliani, P. Chiavenna
|-
| 37707 -
| 
| 15 settembre 1996
| P. G. Comba
|-
| 37708 -
| 
| 13 settembre 1996
| NEAT
|-
| 37709 -
| 
| 12 settembre 1996
| NEAT
|-
| 37710 -
| 
| 8 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37711 -
| 
| 8 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37712 -
| 
| 8 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37713 -
| 
| 13 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37714 -
| 
| 11 settembre 1996
| Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37715 -
| 
| 13 settembre 1996
| Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37716 -
| 
| 15 settembre 1996
| Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37717 -
| 
| 11 settembre 1996
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 37718 -
| 
| 20 settembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37719 -
| 
| 18 settembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37720 Kawanishi
| 
| 23 settembre 1996
| T. Okuni
|-
| 37721 -
| 
| 10 ottobre 1996
| T. B. Spahr
|-
| 37722 -
| 
| 12 ottobre 1996
| Farra d'Isonzo
|-
| 37723 -
| 
| 7 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 37724 -
| 
| 7 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 37725 -
| 
| 11 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 37726 -
| 
| 12 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 37727 -
| 
| 8 ottobre 1996
| E. W. Elst
|-
| 37728 -
| 
| 8 ottobre 1996
| E. W. Elst
|-
| 37729 Akiratakao
| 
| 14 ottobre 1996
| T. Seki
|-
| 37730 -
| 
| 10 ottobre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37731 -
| 
| 5 ottobre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37732 -
| 
| 10 ottobre 1996
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 37733 -
| 
| 16 ottobre 1996
| S. P. Laurie
|-
| 37734 Bonacina
| 
| 30 ottobre 1996
| A. Testa, V. Giuliani
|-
| 37735 Riccardomuti
| 1996 VL
| 1 novembre 1996
| V. S. Casulli
|-
| 37736 Jandl
| 
| 15 novembre 1996
| J. Tichá, M. Tichý
|-
| 37737 -
| 
| 5 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37738 -
| 
| 5 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37739 -
| 
| 5 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37740 -
| 
| 7 novembre 1996
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 37741 -
| 
| 30 novembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 37742 -
| 
| 30 novembre 1996
| L. Lai
|-
| 37743 -
| 1996 XQ
| 1 dicembre 1996
| N. Sato
|-
| 37744 -
| 
| 8 dicembre 1996
| C. W. Hergenrother
|-
| 37745 -
| 
| 8 dicembre 1996
| Spacewatch
|-
| 37746 -
| 
| 14 dicembre 1996
| N. Sato
|-
| 37747 -
| 1996 YS
| 20 dicembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 37748 -
| 
| 3 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37749 Umbertobonori
| 
| 12 gennaio 1997
| Osservatorio San Vittore
|-
| 37750 -
| 1997 BZ
| 19 gennaio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37751 -
| 
| 1 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37752 -
| 
| 3 febbraio 1997
| Spacewatch
|-
| 37753 -
| 
| 7 febbraio 1997
| Kleť
|-
| 37754 -
| 
| 6 febbraio 1997
| Spacewatch
|-
| 37755 -
| 1997 EA
| 1 marzo 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37756 -
| 
| 3 marzo 1997
| Farra d'Isonzo
|-
| 37757 -
| 
| 4 marzo 1997
| Spacewatch
|-
| 37758 -
| 
| 4 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 37759 -
| 
| 4 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 37760 -
| 
| 10 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 37761 -
| 
| 5 marzo 1997
| E. W. Elst
|-
| 37762 -
| 
| 2 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37763 -
| 
| 7 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37764 -
| 
| 2 aprile 1997
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 37765 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37766 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37767 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37768 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37769 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37770 -
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37771 -
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37772 -
| 
| 6 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37773 -
| 
| 7 aprile 1997
| M. T. Chamberlin
|-
| 37774 -
| 
| 7 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37775 -
| 
| 7 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37776 -
| 
| 8 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37777 -
| 
| 12 aprile 1997
| À. López, R. Pacheco
|-
| 37778 -
| 
| 29 aprile 1997
| Spacewatch
|-
| 37779 -
| 
| 30 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37780 -
| 
| 30 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37781 -
| 
| 30 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 37782 Jacquespiccard
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 37783 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 37784 -
| 
| 23 settembre 1997
| Farra d'Isonzo
|-
| 37785 Nougaro
| 
| 27 settembre 1997
| ODAS
|-
| 37786 Tokikonaruko
| 
| 30 settembre 1997
| Y. Ikari
|-
| 37787 -
| 
| 30 settembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37788 Suchan
| 
| 25 settembre 1997
| Ondřejov Observatory
|-
| 37789 -
| 
| 23 ottobre 1997
| Spacewatch
|-
| 37790 -
| 
| 27 ottobre 1997
| Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 37791 -
| 
| 7 novembre 1997
| P. G. Comba
|-
| 37792 -
| 
| 2 novembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37793 -
| 1997 WE
| 18 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37794 -
| 
| 19 novembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37795 -
| 
| 24 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37796 -
| 
| 24 novembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37797 -
| 
| 23 novembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37798 -
| 
| 28 novembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37799 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|-
| 37800 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|}

37801-37900 

|-
| 37801 -
| 
| 19 novembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37802 -
| 
| 3 dicembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37803 -
| 1997 YY
| 20 dicembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37804 -
| 
| 23 dicembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37805 -
| 
| 28 dicembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37806 -
| 
| 30 dicembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37807 -
| 
| 27 dicembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37808 -
| 
| 31 dicembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 37809 -
| 
| 29 dicembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37810 -
| 
| 31 dicembre 1997
| Spacewatch
|-
| 37811 -
| 
| 6 gennaio 1998
| Spacewatch
|-
| 37812 -
| 
| 8 gennaio 1998
| ODAS
|-
| 37813 -
| 
| 4 gennaio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37814 -
| 
| 4 gennaio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37815 -
| 
| 19 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37816 -
| 
| 19 gennaio 1998
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37817 -
| 
| 19 gennaio 1998
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37818 Juliamaury
| 
| 18 gennaio 1998
| ODAS
|-
| 37819 -
| 
| 20 gennaio 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 37820 -
| 
| 25 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37821 -
| 
| 25 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37822 -
| 
| 25 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37823 -
| 
| 25 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37824 -
| 
| 25 gennaio 1998
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37825 -
| 
| 22 gennaio 1998
| Spacewatch
|-
| 37826 -
| 
| 28 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37827 -
| 
| 29 gennaio 1998
| ODAS
|-
| 37828 -
| 
| 31 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37829 -
| 
| 31 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37830 -
| 
| 31 gennaio 1998
| T. Kobayashi
|-
| 37831 -
| 
| 27 gennaio 1998
| E. W. Elst
|-
| 37832 -
| 
| 29 gennaio 1998
| Spacewatch
|-
| 37833 -
| 
| 29 gennaio 1998
| Spacewatch
|-
| 37834 -
| 
| 25 gennaio 1998
| NEAT
|-
| 37835 Darioconsigli
| 
| 25 gennaio 1998
| U. Munari, M. Tombelli
|-
| 37836 Simoneterreni
| 
| 25 gennaio 1998
| U. Munari, M. Tombelli
|-
| 37837 -
| 
| 9 febbraio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37838 -
| 1998 DF
| 17 febbraio 1998
| P. Antonini
|-
| 37839 -
| 
| 19 febbraio 1998
| Farra d'Isonzo
|-
| 37840 Gramegna
| 
| 20 febbraio 1998
| Osservatorio San Vittore
|-
| 37841 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37842 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37843 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37844 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37845 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37846 -
| 
| 17 febbraio 1998
| Spacewatch
|-
| 37847 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 37848 Michelmeunier
| 
| 27 febbraio 1998
| ODAS
|-
| 37849 -
| 
| 22 febbraio 1998
| Spacewatch
|-
| 37850 -
| 
| 22 febbraio 1998
| Spacewatch
|-
| 37851 -
| 
| 24 febbraio 1998
| Spacewatch
|-
| 37852 -
| 
| 22 febbraio 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37853 Danielbarbier
| 
| 27 febbraio 1998
| E. W. Elst
|-
| 37854 -
| 
| 1 marzo 1998
| E. W. Elst
|-
| 37855 -
| 
| 1 marzo 1998
| E. W. Elst
|-
| 37856 -
| 
| 1 marzo 1998
| E. W. Elst
|-
| 37857 -
| 
| 5 marzo 1998
| J. Broughton
|-
| 37858 -
| 
| 3 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37859 Bobkoff
| 
| 23 marzo 1998
| P. Pravec
|-
| 37860 -
| 
| 23 marzo 1998
| Spacewatch
|-
| 37861 -
| 
| 23 marzo 1998
| P. G. Comba
|-
| 37862 -
| 
| 24 marzo 1998
| P. G. Comba
|-
| 37863 -
| 
| 20 marzo 1998
| Spacewatch
|-
| 37864 -
| 
| 24 marzo 1998
| ODAS
|-
| 37865 Georgesattard
| 
| 28 marzo 1998
| ODAS
|-
| 37866 -
| 
| 28 marzo 1998
| ODAS
|-
| 37867 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37868 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37869 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37870 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37871 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37872 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37873 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37874 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37875 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37876 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37877 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37878 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37879 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37880 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37881 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37882 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37883 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37884 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37885 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37886 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37887 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37888 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37889 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37890 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37891 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37892 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37893 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37894 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37895 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37896 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37897 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37898 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37899 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37900 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|}

37901-38000 

|-
| 37901 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37902 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37903 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37904 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37905 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37906 -
| 
| 28 marzo 1998
| Stroncone
|-
| 37907 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37908 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37909 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37910 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37911 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37912 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37913 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37914 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37915 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37916 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37917 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37918 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37919 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37920 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37921 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37922 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37923 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37924 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37925 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37926 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37927 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37928 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37929 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37930 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37931 -
| 
| 24 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37932 -
| 
| 22 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37933 -
| 
| 29 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37934 -
| 
| 29 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 37935 -
| 1998 GW
| 3 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37936 -
| 
| 4 aprile 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 37937 -
| 
| 2 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37938 -
| 
| 2 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37939 Hašler
| 1998 HA
| 16 aprile 1998
| L. Šarounová
|-
| 37940 -
| 
| 19 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37941 Dawidowicz
| 
| 22 aprile 1998
| ODAS
|-
| 37942 -
| 
| 17 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37943 -
| 
| 18 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37944 -
| 
| 18 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37945 -
| 
| 18 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37946 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37947 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37948 -
| 
| 25 aprile 1998
| NEAT
|-
| 37949 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37950 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37951 -
| 
| 24 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37952 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37953 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37954 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37955 -
| 
| 29 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37956 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37957 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37958 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37959 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37960 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37961 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37962 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37963 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37964 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37965 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37966 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37967 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37968 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37969 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37970 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37971 -
| 
| 25 aprile 1998
| E. W. Elst
|-
| 37972 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37973 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37974 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37975 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37976 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37977 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37978 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37979 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37980 -
| 
| 23 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37981 -
| 
| 19 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37982 -
| 
| 19 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37983 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37984 -
| 
| 20 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37985 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37986 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37987 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 37988 -
| 
| 23 aprile 1998
| NEAT
|-
| 37989 -
| 
| 28 aprile 1998
| Spacewatch
|-
| 37990 -
| 
| 22 maggio 1998
| LONEOS
|-
| 37991 -
| 
| 24 maggio 1998
| Spacewatch
|-
| 37992 -
| 
| 22 maggio 1998
| LONEOS
|-
| 37993 -
| 
| 23 maggio 1998
| LONEOS
|-
| 37994 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 37995 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 37996 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 37997 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 37998 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 37999 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 38000 -
| 
| 22 maggio 1998
| LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0037001